Eagle Lake (engl. für „Adler-See“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Eagle Lake (British Columbia)
 Eagle Lake (Haliburton County, Ontario)
 Eagle Lake (Kenora District, Ontario)
 Eagle Lake (Parry Sound District, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Eagle Lake (Alaska), See in den Chugach Mountains
 Eagle Lake (Wrangell, Alaska)
 Eagle Lake (Arkansas)
 Eagle Lake (See, Florida)
 Eagle Lake (Indiana)
 Eagle Lake (Black Hawk County, Iowa)
 Eagle Lake (Emmet County, Iowa)
 Eagle Lake (Hancock County, Iowa)
 Eagle Lake (El Dorado County, Kalifornien)
 Eagle Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Eagle Lake (Tulare County, Kalifornien)
 Eagle Lake (Nelson County, Kentucky)
 Eagle Lake (Rowan County, Kentucky)
 Eagle Lake (Fish River), im Aroostook County (Maine)
 Eagle Lake (Piscataquis County, Maine)
 Eagle Lake (Cass County, Michigan)
 Eagle Lake (Kalamazoo County, Michigan)
 Eagle Lake (Oakland County, Michigan)
 Eagle Lake (Blue Earth County, Minnesota)
 Eagle Lake (Carlton County, Minnesota)
 Eagle Lake (Carver County, Minnesota)
 Eagle Lake (Cottonwood County, Minnesota)
 Eagle Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Eagle Lake (Martin County, Minnesota)
 Eagle Lake (McLeod County, Minnesota)
 Eagle Lake (Otter Trail County, Minnesota)
 Eagle Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Eagle Lake (Mississippi)
 Eagle Lake (New Mexico)
 Eagle Lake (New York)
 Eagle Lake (Mecklenburg County, North Carolina)
 Eagle Lake (Transylvania County, North Carolina)
 Eagle Lake (Oklahoma)
 Eagle Lake (Grundy County, Tennessee)
 Eagle Lake (Shelby County, Tennessee)
 Eagle Lake (See, Texas)
 Eagle Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Eagle Lake (Scott, Burnett County, Wisconsin)
 Eagle Lake (Swiss, Burnett County, Wisconsin)
 Eagle Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Eagle Lake (Racine County, Wisconsin)
 Eagle Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Eagle Lake (Wyoming)

Eagle Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Eagle Lake (Ontario)
 Eagle Lake, Dorf in der Machar Township im Parry Sound District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Eagle Lake (Florida)
 Eagle Lake (Illinois)
 Eagle Lake (Kalifornien)
 Eagle Lake (Maine)
 Eagle Lake (Minnesota)
 Eagle Lake (Texas)
 Eagle Lake (Wisconsin)
 Eagle Lake, Stadtteil von Charlotte (North Carolina)